Си́монова — женская форма русской фамилии .
 Известные носительницы 
 Симонова, Алевтина Александровна (род. 1951) — советский и российский учёный и педагог.
 Симонова, Алина Павловна (род. 1980) — российская певица, автор-исполнитель.
 Симонова, Анна Степановна (1925—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Симонова, Виталина Олеговна (род. 1992) — российская пловчиха.
 Симонова, Евгения Павловна (род. 1955) — советская, российская актриса.
 Симонова, Екатерина Викторовна (род. 1977) — российский поэт, культуртрегер.
 
 Симонова, Ксения Александровна (род. 1985) — украинская и российская художница, работающая в жанре песочной анимации.
 Симонова, Людмила Христофоровна (1838—1906) — прозаик, публицистка, этнограф.
 Симонова, Маргарита (род. 1988) — литовская балерина, киноактриса.
 Симонова, Марья (1824—1877) — серболужицкая сестра милосердия.
 Симонова, Ника (род. 1991) — поэт и драматург.
 
 Симонова, Сирануш Александровна (1913—?) — Герой Социалистического Труда (1949).

Составные фамилии 
 Симонова-Гудзенко, Екатерина Кирилловна (урождённая Екатерина Семёновна Гудзенко; род. 1951) — советский и российский историк, японовед, профессор, доктор исторических наук.

Топонимы 
 Симонова — река, приток Енисея.
 Симонова — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Симонова — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Симонова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.